Regne de Ferganà
 Ferganà (regió), regió de l'Uzbekistan
 Ferganà (ciutat), capital d'aquesta regió 
 Vall de Ferganà, més extensa que la regió administrativa, englobant una zona del Tadjikistan